I Campionati oceaniani di triathlon del 2009 ( edizione) si sono tenuti a Gold Coast in Australia, in data 1 marzo 2009.

Tra gli uomini ha vinto l'australiano Brad Kahlefeldt. La gara femminile è andata alla giapponese Kiyomi Niwata, tuttavia il titolo di Campionessa oceaniana è andato all'australiana Sarah Crowley.

Nella gara valida per il titolo under 23, ha trionfato tra gli uomini il neozelandese Ryan Sissons, mentre tra le donne la neozelandese Rebecca Spence.

Tra gli junior, infine, ha vinto il neozelandese Jos Hoetjes tra gli uomini e l'australiana Courtney Dutton tra le donne.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate 
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 2009
Campionati del mondo Ironman
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2009
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2009

Campionati oceaniani di triathlon
Competizioni sportive a Gold Coast
Triathlon nel 2009